Lautenbach névvel a következő cikkek találhatók:
Lautenbach (Ortenaui járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Lautenbach (Haut-Rhin), település Franciaországban